Deze tabel geeft een overzicht van de klankinventaris van het Standaardnederlands in IPA-notatie.

Standaardnederlands

Zie ook 
Klankinventaris van het Nederlands

Fonologie
Nederlandse fonologie